Friedrich von Aragón (ital. und span. Federico; * 19. April 1452; † 9. November 1504 in Tours) war von 1496 bis 1501 König von Neapel. Er war der Sohn von Ferdinand I., Bruder von Alfons II. und Onkel von Ferdinand II. und gehörte wie diese dem Haus Trastámara an.

Friedrich entstammte der Ehe Ferdinands von Neapel und dessen erster Frau, Isabella von Tarent. Isabella war die Tochter von Tristan, Graf von Capertino, und Caterina Orsini. Als er 44 Jahre alt war, folgte er seinem kinderlosen Neffen Ferdinand II., der 1496 frühzeitig verstorben war, auf den Thron.

1501 wurde Friedrich von seinem Cousin Ferdinand dem Katholischen, König von Spanien, verraten: Ferdinand schickte Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar, auch Gran Capitano genannt, unter dem Vorwand des Kreuzzugs gegen die Türken ins Königreich Neapel und besetzte es. Friedrich verbündete sich mit König Ludwig XII. von Frankreich, lieferte sich ihm aus und überließ ihm seine Rechte des Reiches.

Nachkommen 
Wie sein Vater heiratete er zweimal. Seine erste Frau war Anna von Savoyen, Tochter von Amadeus IX., die er am 11. September 1478 in Mailand heiratete. Mit ihr hatte er ein Kind.
 Carlotta von Neapel (1480–1506) ⚭ Guido XV. von Montmorency, Graf von Laval († 1531)

Seine zweite Frau war Isabella del Balzo († 1533), mit der er fünf Kinder hatte.
 Ferdinand von Aragon, Herzog von Kalabrien (* 15. Dezember 1488 in Andria; † 26. Oktober 1550) ⚭ Germaine de Foix
 Giulia (Julia) von Neapel (1492–1542) ⚭ Johann Georg von Montferrat (1488–1533)
 Isabel von Neapel (ca. 1500–1550)
 Alfons von Neapel (1499–1501/03)
 Cäsar von Neapel (starb früh)

Anmerkungen

Literatur

Weblinks 

König (Neapel)
Herrscher (15. Jahrhundert)
Familienmitglied des Hauses Trastámara
Geboren 1452
Gestorben 1504
Mann